O nome Claudette foi usado em seis ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

Tempestade tropical Claudette (1979) - atingiu o Texas, Estados Unidos, causando duas mortes e 400 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Claudette (1985) - furacão de categoria 1 que atingiu os Açores como tempestade tropical, mas não há relatos de impactos.
Furacão Claudette (1991) - furacão de categoria 4 ao norte das Pequenas Antilhas. Sem danos.
Tempestade tropical Claudette (1997) - ficou ativo a leste dos Estados Unidos. A tempestade deixou apenas um ferido indiretamente.
Furacão Claudette (2003) - furacão de categoria 1 que afetou o Caribe e a América Central e atingiu o México e os Estados Unidos, causando três fatalidades e 181 milhões de dólares em prejuízos..
Tempestade tropical Claudette (2009) - atingiu o panhandle da Flórida, Estados Unidos, causando duas fatalidades e 1,2 milhões de dólares em prejuízos.

Além disso, o nome Claudette foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Oceano Índico Sudoeste.
 Ciclone Claudette - causou severos danos em Reunião e Maurício.

Desambiguação